O nome Manuel Barata pode referir-se a:

 Manuel de Melo Cardoso Barata - político brasileiro.
 José Manuel Barata Feyo - jornalista português.
 Pedro Manuel Barata  Lima - atleta angolano.

Desambiguação